Горозия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Горозия, Георгий Северянович (род. 1995) — грузинский и российский футболист.
 Горозия, Кахабер (род. 1972) — грузинский футболист.
 Горозия, Леван Емзарович (род. 1985) — российский артист.